Иль-Мануа́р () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округа Перигё.

Код INSEE кантона — 2407. Всего в кантон входит 12 коммун, центральный офис расположен в Булазаке.

Кантон был образован в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Иль-Мануар на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь